Толстих — російське прізвище. Відомі носії:
 Толстих Ігор Михайлович (нар. 1956) — український журналіст та телевізійний менеджер.
 Толстих Людмила Данилівна (Боярська) (1939—2016) — радянська і українська художниця театру і кіно. Заслужений діяч мистецтв України (1997).
 Толстих Михайло Сергійович (1980—2017) — проросійський бойовик, командир загону «Сомалі».
 Толстих Олександр Павлович (1928—1997) — український актор. Заслужений артист УРСР (1979).
 Толстих Станіслав Тимофійович — заслужений працівник культури України.

російські прізвища